Pavlová může znamenat:

 Pavlová, obec na Slovensku v okrese Nové Zámky
 Pavlová (přírodní rezervace), přírodní rezervace v TANAPu

příjmení
 Eva Pavlová (Zelená; * 1964), česká vojákyně, choť zvoleného prezidenta České republiky
 Ivana Pavlová (Hoblová; * 1946), česká herečka a tanečnice
 Lenka Pavlová (* 1965), česká právnička